Piëch ou Piech est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1894-1952), avocat et entrepreneur autrichien
 Anton Piëch, entrepreneur autrichien, fondateur de Piëch Automotive, fils de Ferdinand Piëch et Marlene Porsche ;
 Arkadiusz Piech (1985-), footballeur polonais ;
 Ferdinand Piëch (1937-2019), ingénieur et entrepreneur autrichien, fils d'Anton Piëch ;
  (1962-), historienne et écrivaine allemande ;
  (1904-1999), entrepreneure autrichienne ;
  (1956-), chef d'entreprise autrichienne.

Divers 
 Piëch Automotive, entreprise automobile suisse fondée en 2016 par Anton Piëch (fils de Ferdinand Piëch) ;
 Piëch Mark Zero, automobile sportive électrique de la marque Piëch Automotive.

Patronyme allemand